Русское библиографическое общество — научное общество библиофилов, созданное при Московском университете с целью описания всех русских книг и рукописей, а также для разработки системы методов в отечественной библиографии.

История библиотеки и общества 

В 1889 году по инициативе А. Д. Торопова и В. Ф. Фреймана, которые у А. А. Астапова  были участниками встреч с другими букинистами и любителями книжных редкостей, возник Московский библиографический кружок, в котором на момент основания было 59 членов, а к 1899 году — 123 члена, в том числе Д. Д. Языков, В. Я. Брюсов. В уставе, утверждённом 31 июля 1890 года, целью было записано «составление и издание полного систематического каталога всех без исключения русских книг гражданской печати, то есть вышедших в свет с 1708 г., а затем составление каталогов рукописей, периодических изданий, церковных книг и т. д.». К 1891 году была разработана библиографическая инструкция «Способ описания книг», опубликованная, в частности, в журнале «Библиограф». Поставленная задача требовала разработки новой библиографической классификации, хотя необходимость в её разработке в начале XX века отпала с распространением системы УДК.

В 1893 году Кружок поставил вопрос о печатных библиотечных карточках. Я. Г. Квасков 1 декабря 1892 года, в докладе «Библиотечные карточки при вновь выходящих книгах» (Реформа библиотечного дела: библиотечные карточки при вновь выходящих книгах / Я. Г. Квасков, Изд. книгопродавца Д. В. Байкова. — М. : Типография В. А. Гатцук (Д. П. Чернышевский), 1893. — 16 с.), предлагал ходатайствовать перед правительством об установлении в законодательном порядке определенного размера библиотечных карточек и обязательном печатании их при каждой вновь выходящей книге. Однако эта идея была реализована лишь через 33 года.

На заседании общества (28.2.1900) Р. Ф. Брандт и Д. Н. Анучин объявили о преобразовании кружка в Русское библиографическое общество и его вхождении в число учёных обществ при Московском университете. Устав общества был утверждён Министерством внутренних дел (31.7.1980).

Общество занималось практической библиографией, разработкой методов библиографии, собиранием книжных раритетов, помощью библиотекам, распространением сведений историко-литературного характера. На заседаниях общества заслушивались доклады по истории книгопечатания и библиотечного дела, совершенствовании организации библиотек, обучению библиотекарей, тематическим библиографическим обзорам.

Видным деятелем общества стал Б. С. Боднарский, теоретические работы и многолетняя практическая деятельность которого оказали значительное влияние на развитие науки о книге. Одним из почётных членов был А. М. Ловягин, автор многочисленных работ по книговедению, занимавшийся разработкой теоретических проблем книговедения, которое первоначально называл библиологией и считал эквивалентом библиографии.

Московский библиографический кружок издавал журнал «Книговедение» (1894—1896). Библиографическое общество издавало журнал «Библиографические известия» (1913—1927 и 1929) с периодичностью 4 раза в год, бессменным редактором которого был Б. С. Боднарский. Журнал включал статьи теоретического характера, обзоры, рецензии, хронику, в нём был опубликован ряд библиографических указателей, в частности, «Библиография русской библиографии» Бондарского.

В 1910 году после смерти Л. Н. Толстого для составления библиографии его произведений была образована Толстовская комиссия, которая в конце 1912 года перешла к возникшему в Москве специальному Толстовскому обществу и музею при нём.

В декабре 1911 года, после Библиотечного съезда, была создана комиссия библиотековедения с музеем библиотечной техники при ней. По инициативе комиссии в 1913 году были организованы курсы библиотековедения (срок обучения — три недели). В середине 1916 года комиссия библиотековедения была преобразована в самостоятельное Русское библиотечное общество.

Общество организовало Первый Всероссийский библиографический съезд в 1924 году: участвовало в проведении Второго Всероссийского библиографического съезда 1926 года.

В 1930 общество прекратило работу.

Руководство общества 
Председатели общества:
 А. Д. Торопов (1889—1891 и 1892—1896)
 Ф. В. Езерский (1891)
 Н. И. Носов (1891—1892)
 М. А. Веневитинов (1896—1897)
 П. А. Ефремов (1897—1898)
 Д. Д. Языков (1898—1899)
 А. И. Кирпичников (1899—1903)
 И. Т. Тарасов (1903—1910)
 Р. Ф. Брандт (1910—1920)
 Н. М. Лисовский (1920)
 Б. С. Боднарский (1920—1929)

Издания общества

Периодические 
 «Книговедение» (1894—1896) — 12 номеров в год
 «Библиографические известия» (1913—1927, 1929) — предполагалось, что каждый год будет выходить четыре номера. Однако лишь в 1913 году были выпущены четыре номера. В 1914—1920 годах выходило по два двойных номера, а в 1921—1927 и 1929 годах ежегодно появлялся только один номер (в 1928 году в связи с финансовыми трудностями журнал не издавался). Таким образом, всего за 1913—1929 годы вышло 26 номеров.

Отдельные 
 Очерк деятельности Московского библиографического кружка за первый год его существования (с 4 октября 1890 г. по 1 декабря 1891 г.). - М.: Тип. А.И. Мамонтова и Ко., 1892. — 96 с.
 Торопов А. Д. Список периодических изданий, выходящих в России на 1893 год. — М.: Тип. О-ва распространения полез. книг, 1893. — VIII, 101 с.
 Квасков Я. Г. Материалы для библиографического указателя по ихтиологии, рыбоводству и рыболовству, собранные к конкурсу по рыбоводству 1894 года. — М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1894 — 16 с.
 Сторожев В. Н. Новое издание «Наказа» Императрицы Екатерины II. — М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1894 — 16 с. 
 Сторожев В. Н. Георг Лермонт. Родоначальник русской ветви Лермонтовых. — М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1894 — 34 с.
 Томачинский В. Н. Начала библиотековедения. М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1895. 18 с.
 Бакай Н. Н. Замечательное книгохранилище в Восточной Сибири: (Библиотека Г. В. Юдина). — М.: Печ. А.И. Снегиревой, 1896 — 15 с.
 Лебедев А. Н. Надписи на старинных книгах: (Памяти брата и друга И. М. Остроглазова). — М.: Печ. А.И. Снегиревой, 1896 — 34 с.
 Миловидов А. И. Первая русская газета в Северозападном крае. —  М.: Тип. М. Борисенко, 1902. — 24 с.
 Иваск У. Г. Сергей Александрович Соболевский и его библиотека. — М.: Типолит. И. И. Пашкова., 1906. — 15 с. — 305 экз. (из них 5 экз. на веленевой бумаге не для продажи)
 Сухоплюев И. К. Библиографический обзор изданий по вопросу об обеспечении народного продовольствия. — М.: Тип. А. И. Снегиревой, 1907. — VII, 65 с.
 Памяти Петра Александровича Ефремова: Сообщения, сдел. на общ. собр. 13 февр. 1908 г. — М.: Тип. А.И. Снегиревой, 1908. — 39 с.
 Двухсотлетие гражданского шрифта. 1708-1908: Доклады, сдел. 8 марта 1908 г. на общ. собр. Рус. библиогр. о-ва при Имп. Моск. ун-те, и обзор устроен, тогда же выставки. — М.: Тип. Синодальная, 1910 — 68 с. — 400 экз.
 Покровский В. И. Книга и читатель двести лет назад. — М.: Тип. Синодальная, 1910 — 40 с.
 Брандт Р. Ф. Петровская реформа азбуки. — М.: Тип. Синодальная, 1910 — 8 с.
 Список книг по библиотечному делу и библиографии, : наиболее необходимых для библиотекарей общедоступных библиотек: Проект. — М.: Тип. А. И. Снегиревой, 1912. 6 с.
 Иваск У. Г. [Библиография Валерия Брюсова. 1889-1912. М.: Скорпион, 1913. 54 с.]. — М.: Тип. П. П. Рябушинского, 1913
 Пасенко В. А. Отечественная война в литературе на иностранных языках (1812-1830 гг.): Материалы для библиогр. указ. — М.: Тип. П.П. Рябушинского, 1913 — 31 с.
 Кузнецов С. К. Каталография. — М.: Тип. П.П. Рябушинского, 1913 — 11 с.
 Гульбинский И. В. Борис Николаевич Чичерин: Биобиблиогр. очерк. — М.: Тип. Т-ва Рябушинских, 1914 — 25 с.
 Боднарский Б. С. Библиография русской библиографии: Библиогр. лит. с 1913 г. по 1917 г. включ.: [Т. 1]. — М.: Тип. Т-ва Рябушинских, 1918 — 441 с.
 Боднарский Б. С. Библиография русской библиографии: Библиогр. лит. с 1918 г. по 1922 г. включ.: [Т. 2]. — М.: 39 интернац. тип. «Мосполиграф», 1921 — 116 с.
 Н. М. Лисовский и его библиографическая деятельность: Докл. Б. С. Боднарского, А. Г. Фомина, А. И. Малеина и С. И. Синебрюхова, чит. на заседаниях о-ва. — М.: Типолит. «Труд», Орёл, 1925. — 46 с., 1 л. портр.
 Боднарский Б. С. Библиография русской библиографии: Библиогр. лит. с 1923 по 1925 г. включ.: [Т. 3]. — М.: 13 тип. "Мысль печатника", 1926 — 206 с.
 Орлов Н. Н. Библиография библиотековедения (1917-1927). — М.; Л.: Гос. изд-во (I образцовая тип.), 1928 — 174 с.
 Здобнов Н. В. Проблемы экономики книги (в порядке постановки вопроса). — М.: Тип. «Кн. фабрика Центриздата народов СССР», 1929 — 31с. — 900 экз. — Изд. за счет средств авт.
 Боднарский Б. С. Библиография русской библиографии: Библиогр. лит. за 1929 г.: [Т. 4].-М.-С., 1930
 Сомов Н. М. Библиография русской общественности: (К вопр. об интеллигенции) — М.: 21 тип. «Мосполиграф», 1931. — 37 с.

См. также 
 Список научных обществ при Московском университете
 Русское библиологическое общество

Примечания

Литература 
 Гречихин А. А. Роль русских библиографических обществ в развитии библиографоведения // Общая библиография: Учебник для вузов. — М., 2000.
 Владимиров Д. А. Все началось с «Низка» // Московский журнал. — 2003. — № 9. — С. 6-7.
 Как закрывали Русское библиографическое общество // Сов. Библиография. — 1989. — №1. — С. 75-81; № 2. — С. 47-54.
 

Организации, основанные в 1890 году
Научные общества Российской империи
Московские общества
История Московского университета